Das Abierto Mexicano de Tenis Mifel 2018 war ein Tennisturnier, das vom 30. Juli bis 4. August 2018 in Cabo San Lucas in der Gemeinde Los Cabos stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Washington, D.C. die Citi Open, sowie in Kitzbühel die Generali Open statt. Erstere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 500, während die beiden anderen Turniere zur niedriger dotierten ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Sam Querrey und im Doppel Juan Sebastián Cabal und Treat Huey.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 715.455 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 808.770 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 29. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 66 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Cabo San Lucas